Jan van Aken (schrijver), (Herwen-en-Aerdt, 9 augustus 1961), een Nederlands schrijver, die in de cultuursector en de automatisering werkte
 Jan van Aken (beeldhouwer), ('s-Hertogenbosch, ca. 1470 – aldaar, 1537), een Nederlands beeldhouwer en schilder
 Jan van Aken (politicus), (Reinbek, 1 mei 1961), Duits politicus voor Die Linke
 Jan van Aken (schilder), (Aken, ca. 1380 – 's-Hertogenbosch, 1454), een Nederlands schilder, restaurator en ontwerper
 Jan van Aken (1614-1661), (Amsterdam, 1614 – aldaar, 1661), een Nederlands schilder uit de Nederlandse gouden eeuw
 Jan van Aken (glasschilder), (Gent, begin 15de eeuw), een Gents glasschilder opgenomen in het gilde in 1401